Francouzské příjmení Legrand nese více různých osobností:
 Alcide Legrand- francouzský zápasník
 François Legrand (* 1970) – francouzský sportovní lezec a reprezentant
 Léo Legrand (* 1995) – francouzský dětský herec
 London LeGrand (* 1974) – americký rockový zpěvák
 Michel Legrand (1932 – 2019) – francouzský hudební skladatel, dirigent a klavírista
 Raymond Legrand (1908 – 1974) – francouzský dirigent a hudební skladatel
 Ugo Legrand (* 1989) – francouzský judista

ženy
 Lise Legrand – francouzská zápasnice
 Mirtha Legrand (* 1927, pseudonym Rosa María Juana Martínez) – argentinská herečka

fiktivní postavy
 William Legrand z povídky Zlatý brouk od Edgara Allana Poea

firmy
 Legrand (firma)

Podobná jména 
 Le Grand

Francouzská příjmení